Петерсдорф (нем. Petersdorf) — многозначный термин.

Топоним
 Петерсдорф (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Петерсдорф (Мекленбург-Штрелиц) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Петерсдорф (Тюрингия) — посёлок в Германии, в земле Тюрингия.

Фамилия

 Петерсдорф, Герберт фон (1887—1917) — немецкий ватерполист и пловец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

См. также 

 Петерсдорф-II — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.